Салуда има више значења:
 Округ Салуда (Јужна Каролина)
 Салуда (Вирџинија)
 Салуда (Јужна Каролина)
 Салуда (Северна Каролина)
 Салуда (река)